Алексей Филиппович Чернявский (род.  , село Грунь Ахтырского района Сумской области) — украинский деятель, 1-й заместитель председателя исполкома Сумского областного совета, начальник управления сельского хозяйства Сумского облисполкома. Народный депутат Украины 1-2-го созывов. Кандидат экономических наук (1983).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Окончил агрономическое отделение Маловисторопського сельскохозяйственного техникума.

В 1960-1961 годах — помощник бригадира, бригадир комплексной бригады колхоза имени Калинина Лебединского района Сумской области.

В 1961-1964 годах — служба в Советской армии.

Член КПСС с 1963 по 1991 год.

В 1964-1975 годах — агроном, главный агроном; заместитель начальника Краснопольского районного управления сельского хозяйства Сумской области.

Окончил Харьковский сельскохозяйственный институт имени Докучаева, ученый агроном.

В 1975-1986 годах — председатель правления колхоз имени Владимира Ильича пгт Краснополье Сумской области.

В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию «Экономическая эффективность внесения повышенных доз минеральных удобрений под сахарную свеклу в условиях Левобережной лесостепи УССР».

В 1986-1992 годах — заместитель председателя, председатель Сумского областного агропромышленного комитета, 1-й заместитель председателя исполнительного комитета Сумского областного совета народных депутатов, начальник управления сельского хозяйства Сумского облисполкома, председатель Совета агропромышленных формирований Сумской области.

4.03.1990 года избран народным депутатом Украины 1-го демократического созыва, 1-й тур 50,5 % голосов, 4 претендента. Входил в группы «Аграрии». Член Комиссии ВР Украины по вопросам возрождения и социального развития села.

С 1992 года — генеральный директор Научно-производственного объединения (НПО) «Элита».

В апреле 1994 года избран народным депутатом Украины 2-го демократического созыва, Сумской избирательный округ № 353, 2-й тур, 50,51 % голосов, 8 претендентов. Член Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности. Член депутатской группы «Возрождение и развитие агропромышленного комплекса Украины» («Аграрники Украины»).

Был членом Селянской партии Украины (СелПУ).

Потом — на пенсии.

Награды 

 орден Дружбы народов
 медали

Ссылки 

 Чернявский Алексей Филиппович
 Чернявский Алексей Филиппович
Кавалеры ордена Дружбы народов
Родившиеся 12 марта
Родившиеся в 1942 году
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Родившиеся в Ахтырском районе